Edraianthus eller Gräsklockor, är ett släkte av klockväxter med nio arter från södra Europas bergsområden. Edraianthus-arter förekommer främst i bergsregioner på Balkan, såsom Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro och Serbien, men även i Rumänien, Italien och Grekland. Edraianthus ingår i familjen klockväxter.

Beskrivning
Arter inom Edraianthussläktet är små fleråriga växter, med tuvor av gräsblad och fina klockformade blommor, vanligtvis blå. De används ofta som prydnadsväxter i stenpartier.
 
Släktnamnet kommer från grekiska hedraios (sittande) och anthos (blomma).

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

 Ottawa Valley Rock Garden & Horticultural Society

Externa länkar 

Klockväxter
Edraianthus